familierelatie, zie Oom
 een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia, zie Ome (Italië)
 een stad in de  prefectuur Tokio, Japan, zie  Ome (Tokio)